Франк може да се односи на:

 Франк, Француска
 Франк (Западна Вирџинија)
 Франк (фирма)